Acolhua peut faire référence à:

 Acolhuas, peuple de Mésoamérique 
 Acolhua, genre d'insectes hétéroptères (punaises)